Симо́н Гло́ор (; ) — швейцарский кёрлингист.

В составе мужской сборной Швейцарии участник . В составе юниорской мужской сборной Швейцарии участник  и трёх . Призёр чемпионатов Швейцарии среди мужчин, чемпион Швейцарии среди юниоров.

В клубной команде играет на позициях третьего и второго.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 : золото (2016, 2017), серебро (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Закончил Швейцарскую высшую техническую школу Цюриха.

Начал заниматься кёрлингом в 2006, в возрасте 9 лет.

Примечания

Ссылки 
 Team Zug Cablex
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии

Выпускники Высшей технической школы Цюриха